Taurus var namnet på en familj tillhörande gens Statilia.

Kända medlemmar 
 Sisenna Statilius Taurus, romersk politiker, konsul 37 f.Kr. och 26 f.Kr.